Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Joakim Nyström e Claudio Panatta 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Stanislav Birner /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Joakim Nyström /  Claudio Panatta (finale)
 Tomás Carbonell /  Javier Sánchez (primo turno)

 Petr Korda /  Milan Šrejber (semifinali)
 Mansour Bahrami /  Jaroslav Navrátil (quarti di finale)
 Alberto Mancini /  Christian Miniussi (primo turno)
 Marcelo Filippini /  Luiz Mattar (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1988